Capitanio ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäa Maria Capitanio (1807–1833), italienische Ordensgründerin und Heilige der römisch-katholischen Kirche
 Giulio Capitanio (* 1952), italienischer Skilangläufer
 Luciano Capitanio (1934–1969), italienischer Comiczeichner
 Rubén Capitanio (* 20. Jahrhundert), argentinischer katholischer Priester und Menschenrechtsaktivist